Gorjani est un toponyme qui peut désigner :
Gorjani, un village et une municipalité de Croatie située dans le Comitat d'Osijek-Baranja ;
Gorjani, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville d'Užice, district de Zlatibor.